Știubei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Știubei (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Știubei (Dolj), Dorf im Kreis Dolj